Nieves es un nombre de pila femenino, apellido y topónimo que puede hacer referencia a varios artículos:

Meteorología
 Plural de nieve.

Lugares
 Isla Nieves, isla del Caribe, que forma parte de San Cristóbal y Nieves.
 Pico Nieves, en la isla caribeña del mismo nombre.
 Estación Nieves, localidad y estación ferroviaria, partido de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Localidades en España
 Nieves, en la provincia de Pontevedra, España.
 Nieves, en la provincia de La Coruña, España.
 Nieves (Caso), lugar de la parroquia civil de Bueres en el municipio asturiano de Caso, España.

Además
Nuestra Señora de las Nieves, advocación.